Hier werden Tabellen und Grafiken mit Angaben zum Thema Uran dargestellt.

Überblick 
Obwohl Uran bereits im 19. Jahrhundert zum Färben von Glas und Keramik gefördert wurde, setzte ein intensiver Abbau erst im Zuge des atomaren Wettrüstens im Kalten Krieg ab 1945/46 sowie der beginnenden zivilen Nutzung der Kernenergie ab 1954 ein. Dabei wurden bis 2012 folgende Uranmengen produziert:
 Kanada: 465.489 Tonnen
 USA: 370.149 Tonnen
 Deutschland: 219.626 (davon DDR: 213.380t von 1946 bis 1989)
 Kasachstan: 199.413 Tonnen (einschließlich sowjetischem Anteil)
 Australien: 183.239 Tonnen
 Südafrika: 158.718 Tonnen
 Russische Föderation: 152.718 Tonnen (einschließlich sowjetischem Anteil)
 Ukraine: 127.924 Tonnen (einschließlich sowjetischer Anteil)
 Niger: 123.432 Tonnen
 Usbekistan: 122.791 Tonnen (einschließlich sowjetischem Anteil)
 Namibia: 113.323 Tonnen
 Tschechische Republik: 111.396 Tonnen (davon CSSR / CSFR: 102.241 Tonnen 1946 bis 1992)
 Frankreich: 80.963 Tonnen

Im Osten Deutschlands fand nach dem Zweiten Weltkrieg ein extensiver Uranabbau für die Sowjetunion durch die SAG/SDAG Wismut statt. Dabei befanden sich größere Lagerstätten hauptsächlich in Ostthüringen, im Erzgebirge und der Sächsischen Schweiz. Von 1946 bis zur Produktionseinstellung Ende Dezember 1990 wurden rund 216.400 Tonnen Uran durch die Wismut produziert, wobei die Produktion in den 1960er Jahren mit etwa 7.000 Tonnen pro Jahr ihren Höhepunkt erreichte. Die Wismut ging 1990 in Bundeseigentum über. Das Nachfolgeunternehmen Wismut GmbH ist als Bundesunternehmen mit der Sanierung und Rekultivierung der Hinterlassenschaften des Wismut-Bergbaus betraut. Im Rahmen der Grubenwasser­reinigung auf der zur Wismut GmbH gehörenden Grube Königstein werden hier noch geringe Restmengen Uran produziert. Im Westen Deutschlands wurden kleinere Uranvorkommen im Schwarzwald, Bayerischen Wald, und Fichtelgebirge erkundet, aber keine industrielle Gewinnung aufgenommen.

Im Jahr 2019 betrug die weltweite Uranförderung 53.656 Tonnen, dies entspricht kaum einer Änderung zum Vorjahr (2015: 53.498 Tonnen). Im Vergleich der letzten 5 Jahre ist die Förderung um über 10 % gesunken und liegt nun wieder auf dem Niveau von 2010.

Die wichtigsten Förderländer waren Kasachstan (22.808 Tonnen), Kanada (6.938 Tonnen) und Australien (6.613 Tonnen), auf die rund zwei Drittel der Weltförderung entfielen. In Europa fördert derzeit nur noch die Ukraine Uran (801 Tonnen). In Deutschland wurden im Rahmen der Grubenwasser­reinigung auf der zur Wismut GmbH gehörenden Grube Königstein zuletzt im Jahr 2014 noch 33 Tonnen Uran produziert. Die Uranbergwerke in Russland befinden sich im asiatischen Teil des Landes.

In mehreren europäischen Ländern, darunter Schweden, Spanien, Finnland, Polen und Slowakei, wurden in den letzten Jahren allerdings wieder Erkundungsarbeiten durchgeführt.

Die förderfähigen Reserven wurden von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im Jahre 2008 auf weltweit 1,766 Millionen Tonnen geschätzt. Davon entfielen 40,1 Prozent auf Australien, 15,3 Prozent auf Kanada und 13,3 Prozent auf Kasachstan.

Bei einem jährlichen Verbrauch von mehr als 60.000 Tonnen Uran besteht seit 1990 eine Lücke zwischen Förderung und Verbrauch. Diese Lücke wurde aus früher angelegten zivilen und militärischen Lagerbeständen gedeckt, die schrittweise abgebaut werden. Die Großverbraucher USA, Frankreich, Japan, Deutschland und Südkorea haben nur eine geringe Eigenförderung (USA) oder sind vollständig auf Importe angewiesen.

Förderung

Nach Ländern

Nach Unternehmen 
Aufgeführt sind die Unternehmen, die geförderte Menge (in Tonnen) und der Anteil an der weltweiten Produktion.

Nach Bergwerken 
Aufgeführt sind das Bergwerk, die Fördermethode, die geförderte Menge (in Tonnen) und der Anteil des Bergwerkes an der weltweiten Produktion.

Weltförderung

Reserven und Ressourcen

Reserven nach Ländern 
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Uranreserven (in Kilotonnen) und deren Anteil an den Weltreserven (in Prozent). Unter Reserven versteht man die zu gegenwärtigen Preisen und mit heutigen Fördertechnologien gewinnbare Menge an Rohstoffen.

Ressourcen nach Ländern 
Aufgeführt sind die Länder mit den größten nachgewiesenen und technisch gewinnbaren Uranressourcen (in Tausend Tonnen).

Verbrauch nach Ländern 
Aufgeführt sind die Länder mit dem größten Verbrauch an Natururan (in Kilotonnen) und deren Anteil am weltweiten Verbrauch (in Prozent).

Uranpreis 

Die folgende Tabelle zeigt die jährlichen Höchst-, Tiefst- und Schlusspreise für Uranoxid (U3O8) des TradeTech Uranium Spot Price Indicator in US-Dollar je Pfund (454 Gramm). Uranmarktpreise veröffentlichen TradeTech und sein Vorgänger NUEXCO seit der Gründung des kommerziellen Kernbrennstoffmarktes 1968.

Weblinks 
 Aktueller Uranpreis
 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
 World Nuclear Association

Einzelnachweise 

Kernbrennstofftechnik
Uran
!Tabellen Und Grafiken
Uranbergbau
Liste (Wirtschaft)
Energieverbrauch